Schattenboxen ist

 Scheinkampf gegen den eigenen Schatten oder gegen das Spiegelbild
 eine deutsche Bezeichnung für die chinesische Kampfkunst Taijiquan
 der Titel eines Tatort-Krimis, siehe Tatort: Schattenboxen